Ягшигельды Эсенов (туркм. Ýagşygeldi Esenow) — туркменский государственный деятель, судья.

Дата и место рождения 
Родился в 1952 году в селе им. Актельпека Нагиева Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1980 году окончил Туркменский государственный университет. По специальности — юрист.

Карьера 
1971—1972 — рабочий передвижной механизированной колонны № 8 города Дашогуза.

1972—1974 — служба в Советской Армии.

1974 — секретарь Тахтинского этрапского суда.

1974—1978 — заведующий канцелярией, консультант, старший консультант Дашогузского отдела юстиции.

1978—1981 — заведующий отделом Дашогузского велаятского объединения профсоюзов.

1981—1991 — судья Дашогузского городского суда.

1991 — 01.03.1995 — председатель Дашогузского городского суда.

01.03.1995 — 15.06.2000 — председатель Балканского велаятского суда.

15.06.2000 — 16.09.2002 — председатель Лебапского велаятского суда.

16.09.2002 — 15.11.2002 — первый заместитель Председателя Верховного суда Туркменистана.

15.11.2002 — 13.07.2007 — Председатель Верховного суда Туркменистана.

13 июля освобожден от должности «как не справившийся с обязанностями по руководству Государственной комиссией по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при Президенте Туркменистана, за допущенные многочисленные нарушения законности в работе казыетов, а также за неумение организовать в соответствии с предъявляемыми требованиями подбор работников».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 Орден «Туркменбаши» (24.01.2003)
 Медаль «Watana bolan söygüsi üçin»

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени 
 Имя: Ягшыгельды, Ягшигелди, Ягшыгелди

Юристы Туркменистана
Выпускники Туркменского государственного университета
Персоналии по алфавиту